Framnäs kan syfta på:

Platser 
 Framnäs, Arvidsjaur – en by vid Arvidsjaursjön, 4 km sydost om Arvidsjaur
 Framnäs, Bollnäs – ett bostadsområde i Bollnäs
 Framnäs, Lidköping – en stadsdel i Lidköping
 Framnäs, Lycksele – en by vid Lycksträsket, 11 km norr om Lycksele
 Framnäs, Piteå – en by vid Svensbyfjärden, 7 km norväst om Piteå
 Framnäs, Västerås – en stadsdel i Västerås, vid Mälarens strand
 Framnäs udde – en udde på Djurgården, Stockholm
 Framnäsholmen – en havsudde i Örnsköldsvik
 Framnäsviken, Djursholm – en havsvik i Djursholm, mellan stadsdelarna Germania och Svalnäs

Övrigt 
 Framnäs folkhögskola – en folkhögskola i Öjebyn nära Piteå
 Framnäs föreningshus – ett föreningshus i Nagu kyrkoby